Shelter of The Shelter kan verwijzen naar:

 Shelter (automerk), een Nederlands automerk
 Shelter (lied), een lied van de Belgische zangeres Natalia Druyts
 shelter (militair), een onderkomen voor vliegtuigen in gebruik bij luchtmachten
 Shelter (productiehuis)
 The Shelter (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone
 The Shelter (Lawman), een aflevering van de serie Lawman
 The Shelter (dansclub), een beroemde dansclub uit Manhattan
 Shelter (1998), een film uit 1998
 Shelter (2003), een Nederlandse korte film
 Shelter (2007), een film uit 2007
 Shelter (2010), een film uit 2010
 Shelter (2014), een film uit 2014 
 Shelter (band), een hardcorepunkband uit New York
 Shelter (Andreas), een cortenstalen tent van kunstenaar Tony Andreas geplaatst in Amsterdam Nieuw-West
 Shelter (UK), een liefdadigheidsinstelling voor daklozen in het Verenigd Koninkrijk

Zie ook 
 Gimme Shelter (doorverwijspagina)